Нагорники  — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Нагорники — деревня в Вензовецком сельсовете Дятловского района Гродненской области.
 Нагорники — деревня в Поречском сельсовете Дятловского района Гродненской области.